Lush Life – piosenka napisana przez Billy’ego Strayhorna, standard jazzowy
 Lush Life – singel Zary Larsson, wydany w 2015
 Lush Life – album Johna Coltrane’a, wydany w 1961
 Lush Life – album Lou Donaldsona, wydany w 1980
 Lush Life – album Lindy Ronstadt, wydany w 1984
 Lush Life – album Nancy Wilson, wydany w 1967
 Lush Life: The Music of Billy Strayhorn – album Joe Hendersona, wydany w 1992
 Lush Life – amerykański serial telewizyjny z 1996